Ван Лэй:
 Ван Лэй (шахматистка) (род.1975) — китайская шахматистка
 Ван Лэй (баскетболист) (род. 1986) — китайский баскетболист, игрок национальной сборной Китая
 Ван Лэй (фигурист) (род. 1988) — китайский фигурист
 Ван Лэй (певец) — китайский рок-исполнитель
 Ван Лэй (фехтовальщик) (род. 1981) — китайский спортсмен, фехтовальщик, призёр летних Олимпийских игр 2004 года